ePrix Miami 2015 (oryg. Formula E Miami ePrix 2015) – piąta runda Formuły E w sezonie 2014/2015. Zawody odbyły się 14 marca 2015 roku na ulicznym torze w Miami.

Lista startowa

Wyniki

Sesja treningowa

Kwalifikacje 
Źródło: Autosport

Wyścig 
Źródło: Autosport

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po zakończeniu wyścigu

Kierowcy

Zespoły

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Rezultaty wyścigów Formuły E
2015 w Formule E
2015 w Stanach Zjednoczonych
Sport w Miami